Help o Help! ("aiuto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Help! – film del 1916 diretto da Sidney Drew 
Aiuto! (Help!) – film del 1965 diretto da Richard Lester

Musica 
 Help – gruppo musicale statunitense
Help! – casa discografica italiana
Help! – album dei Beatles del 1965
Help! – singolo dei Beatles del 1965, dall'album omonimo
Help! – EP dei Beatles del 1965
Help! – album di George Martin del 1965
Help – album dell'omonimo gruppo musicale del 1970
Help – antologia di autori vari del 1995
Help – singolo di Lloyd Banks del 2006, dall'album Rotten Apple
 Help – album dei Thee Oh Sees del 2009

Televisione 
 Help! – quiz televisivo degli anni '80
 Help – programma televisivo condotto da Red Ronnie
 Aiuto (Help) – episodio della settima stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 Help – episodio della quinta stagione di CSI: NY
 Help – film televisivo del 2021 diretto da Marc Munden

Pagine correlate 
The Help